Detta är en lista över de 693 kommunerna i departementet Oise i Frankrike.

Oise
Kommuner Oise